Till I Die – singolo di Chris Brown del 2012
 Till I Die – singolo di Machine Gun Kelly del 2015